Роджер ла Варр (; умер 20 июня 1320) — английский аристократ, 1-й барон де Ла Варр с 1299 года. Сын сэра Джона ла Варра, рыцаря, владевшего землями в Сассексе, и Олимпии Фолкингтон. В 1297/98 году был капитаном Бур-сюр-Мер. 6 февраля 1299 года король Эдуард I вызвал Роджера в парламент, и это событие считается началом истории баронии де Ла Варр. В июле 1300 года Роджер участвовал в осаде Карлаверока в Шотландии (к тому времени он уже был рыцарем-баннеретом), в 1304 году ездил к папе римскому в качестве посла.

Ла Варр был женат на Клариссе де Трего, дочери Джона де Трего, барона Трего, и Мабель Фиц-Уорин. В этом браке родился сын Джон (около 1276—1347), 2-й барон де Ла Варр.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны де Ла Варр
Бароны Англии XIV века
Рыцари-баннереты Англии
Ла Варры